Муниципалитет Мерседес  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 1050 км². Население — 63284 человек. Плотность населения — 60,29 чел./км².

Административный центр — Мерседес.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
 на севере — с муниципалитетом Сан-Андрес-де-Хилес
 на востоке — с муниципалитетом Лухан
 на юге — с муниципалитетом Наварро
 на западе — с муниципалитетом Суипача

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес